Ференцварош () је мађарски спортски клуб. Од његових тимова ипак су најпознатији фудбалери. Основан је 1899. године. Сматра се најпопуларнијим спортским друштвом у Мађарској. Популаран надимак клуба је Фради. Боје клуба су зелена и бела, а маскота клуба је зелени орао, па отуда још један надимак клуба „Зелени орлови“.

Ференцварош су 1899. године основали Ференц Шпрингер и група локалних становника деветог округа, Ференцварош, које је радничко предграђе Будимпеште. Ференцварош је међународно најпознатији по освајању Купа сајамских градова 1964/65. након што је у финалу победио Јувентус са 1 : 0 у Торину. Ференцварош је такође стигао до финала у истом такмичењу 1968. године, када су изгубили од Лидс јунајтеда, као и до финала у сезони 1974/75 Купа победника купова Европе, изгубивши од Динама из Кијева.

Најпознатији део клуба је добро подржана први фудбалски тим Ференцвароша – најпопуларнији тим у Мађарској. Дивизије матичног мултиспортског клуба Ференцварош ТК укључују женски фудбал, женски рукомет, мушки футсал,  мушки хокеј на леду, мушки рукомет, мушки ватерполо, бициклизам, гимнастику, атлетику, рвање, карлинг и пливачке тимове, од којих су неки веома успешни .

Боје клуба су зелена и бела, а маскота клуба је зелени орао, па отуда и други надимак клуба, Зелени орлови.

Историја 
Од свог оснивања 1899. године, па до 2006. године Ференцварош се стално такмичио у Првој лиги Мађарске. Међутим 2006. клуб је пребачен у Другу лигу због финансијских проблема, а у Прву лигу се вратио 2009. године. Први је клуб из Мађарске који је стигао до такмичења по групама Лиге шампиона пошто је елиминисао Андерлехт 1995. године (касније је то пошло за руком Дебрецину).

Успеси

Национални 
 Прва лига Мађарске
 Првак (33)1 : 1903, 1905, 1906/07, 1908/09, 1909/10, 1910/1911, 1911/12, 1912/13, 1925/26, 1926/27, 1927/28, 1931/32, 1933/34, 1937/38, 1939/40, 1940/41, 1948/49, 1962/63, 1964, 1967, 1968, 1975/76, 1980/81, 1991/92, 1994/95, 1995/96, 2000/01, 2003/04, 2015/16, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22
 Куп Мађарске
 Освајач (24)1 : 1913, 1922, 1927, 1928, 1933, 1935, 1942, 1943, 1944, 1958, 1972, 1974, 1976, 1978, 1991, 1993, 1994, 1995, 2003, 2004, 2015, 2016, 2017, 2022.
 Суперкуп Мађарске
 Освајач (6)1 : 1993, 1994, 1995, 2004, 2015, 2016.
 Лига куп Мађарске
 Освајач (2) : 2013, 2015.

Међународни 
 Митропа куп
 Освајач (2) : 1928, 1937.
 Финалиста (4) : 1935, 1938, 1939, 1940.
 Куп сајамских градова
 Освајач (1) : 1964/65.
 Финалиста (1) : 1967/68.
 Куп победника купова
 Финалиста (1) : 1974/75.

1 Више од било ког другог клуба у Мађарској

ФК Ференцварош у европским такмичењима

Познати играчи 
 Мартон Букови

Референце

Спољашње везе 

 Званични сајт на мађарском 
 1899.hu

Ференцварош
Спорт у Будимпешти